Parafia St. Charles (Luizjana) – jednostka terytorialna stanu Luizjana
 Parafia St. Charles (Edmonton) – parafia rzymskokatolicka w Edmonton w prowincji Alberta
 Parafia St. Charles (Nowy Jork) – parafia rzymskokatolicka w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork
 Parafia St. Charles (San Diego) – parafia rzymskokatolicka w San Diego w stanie Kalifornia

Zobacz też 
 Lista parafii św. Karola Boromeusza